Le patronyme Wiggin est porté par :

 Albert H. Wiggin (1868-1951), banquier américain.
 Andrew « Ender » Wiggin, personnage fictif et protagoniste du Cycle d'Ender d'Orson Scott Card.
 Kate Douglas Wiggin (1856-1923), éducatrice et auteur d'histoires pour enfants américaine.
 Peter Wiggin, autre personnage du Cycle d'Ender.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme